Парковский сельский округ — административно-территориальная единица Тихорецкого района Краснодарского края России.

В рамках муниципального устройства с 5 мая 2019 года соответствует Парковскому сельскому поселению, при этом хутор Атаманка и посёлок Полевой входят в Юго-Северное сельское поселение. До 5 мая 2019 года в границах Парковского сельского округа существовало также Крутое сельское поселение, присоединённое к Парковскому.

Населённые пункты 
В состав Парковского сельского округа входят 12 населённых пунктов:

Примечания 

Административные единицы по алфавиту
Тихорецкий район
Сельские округа России